Okręty US Navy o nazwie USS "Monticello":

Pierwszy "Monticello" był parowcem o napędzie śrubowym i drewnianym kadłubie. Zwodowany w 1859, zakupiony w 1861, sprzedany w 1865. Występuje w służbie handlowej do 1872.
Drugi "Monticello" (AP-61) został zbudowany jako SS "Conte Grande" dla włoskiej linii Lloyd Sabaudo. Internowany w Brazylii na początku II wojny światowej. Zakupiony przez US Navy i wcielony do służby w 1942. Wycofany w 1946 i zwrócony Włochom w 1947.
Trzeci "Monticello" (LSD-35) był okrętem desantowym-dokiem (ang. dock landing ship) typu Thomaston. Był w służbie w latach 1957-1985.

Monticello